Ликанкабур () — стратовулкан на границе Чили и Боливии (большей частью лежит в Чили). Соседствует с вулканом  и озером Лагуна-Верде.

Вулкан имеет форму довольно правильного конуса высотой 5916 м над уровнем моря. На вершине находится 400-метровый кратер с небольшим (около 90×70 м) . Температура воды в нём — 6 °C. Это одно из высочайших озёр Земли. Хотя оно находится в самой сухой пустыне планеты, Атакаме, оно существует уже не менее 500 лет. В нём обнаружены экстремофильные организмы.

Обширные руины сооружений инков, расположенные на вершине, свидетельствуют об отсутствии крупных извержений за последние 500—1000 лет.

На вершине вулкана и на берегу рядом расположенного озера Лагуна-Бланка был зарегистрирован рекордный за всю историю наблюдений уровень ультрафиолетового излучения на поверхности Земли. УФ-индекс, в этой зоне равен 26, а в декабре 2003 года в течение 61 дня УФ-индекс составлял 43,3.

Популярный туристический объект.

См. также 
 Список вулканов Чили
 Список вулканов Боливии
 Ольягуе

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Вулканы Боливии
Стратовулканы Чили
География департамента Потоси
География области Антофагаста
Пограничные горы Южной Америки